Els Municipis del Valais són els següents, agrupats en districtes:

Districte de Brig-Glis

Districte de Conthey

Districte d'Entremont

Districte de Goms

Districte d'Hérens

Districte de Leuk

Districte de Martigny

Districte de Monthey

Semidistricte de Raron Occidental

Semidistricte de Raron Oriental

Districte de Saint-Maurice

Districte de Sierre

Districte de Sion

Districte de Visp 

 
Valais